Антипина — женская форма русской фамилии , также топоним.
 Персоналии 
 Антипина, Алиса Борисовна (род.1938) — советская баскетболистка.
 Антипина, Алла Николаевна (род.1990) — российская легкоатлетка.
 Антипина, Варвара Степановна (1890 — ?) — звеньевая льноводческого звена колхоза «3-й решающий год пятилетки» Пучежского района Ивановской области.
 Антипина, Фива Андреевна (1923—2000) — главный государственный санитарный врач Архангельской области, Герой Социалистического Труда. Топонимы 
 Антипина — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Антипина — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Антипина — деревня в Ярковском районе Тюменской области.
 Антипина — река в России, протекает в Архангельской области.

 См. также